Роландо (кардинал) — католический церковный деятель XII века.
 Роландо, Луиджи — выдающийся итальянский физиолог, профессор туринского университета.